Pars vite et reviens tard est un roman policier de Fred Vargas publié en 2001 ;
Pars vite et reviens tard est un film de Régis Wargnier sorti en 2007, adapté du roman de Fred Vargas.

Homonymie de titre